Frydek je název pro:

 Frydek – obec ve USA ve státě Texas
 Frydek – vesnice v Polsku ve Slezském vojvodství v okrese Pszczyna 
Frydek – jezero v Polsku v Kujavsko-pomořském vojvodství v okrese Wąbrzeźno

Wikipedie:Rozcestníky